Сере може да се отнася за:

 Сяр, град в Гърция, чието име на катаревуса е Сере
 Сере (Италия), град в провинция Салерно, Италия
 Сере (Франция), град в регион Лангедок-Русийон, Франция
 Жозеф Алфред Сере, френски математик.